A Tolosa CF, teljes nevén Tolosa Club de Fútbol, baszkul Tolosa Kirol Kluba spanyolországi, baszkföldi labdarúgócsapatot 1922-ben alapították, 2016/17-ben a negyedosztályban szerepelt.

Statisztika

Ismertebb játékosok

 Igor Jauregi

Ismertebb edzők

 Miguel Ángel Alonso

Külső hivatkozások

Hivatalos weboldal 

Baszkföldi labdarúgócsapatok
Spanyol labdarúgócsapatok
1922-ben alapított labdarúgócsapatok